Адо́н:

 Адон Виеннский — святой, архиепископ Вьенна (860—875), монах-бенедиктинец, историк, хронист
 Адон Олам — пиют (молитва) иудейской литургии, прославляющая вечность и величие Бога и выражающая упование на него
 Адон, Пилар (род. 1971) — испанская пис пз хд ронательница.